Bushong peut désigner :
Bushong, une ville du Kansas
le bushong, une langue bantoue
les Bushong, un peuple d'Afrique centrale
 Bushong, un nom de famille que l'on rencontre principalement aux États-Unis, dérivé du nom Boschung que l'on trouve principalement en Suisse mais également dans la région du Palatinat.